

Села:
 Дешки — Київська область, Обухівський район
 Дешки — Чернігівська область, Чернігівський район